Hüsemann ist der Name einer Orgelbauerfamilie aus Wolfenbüttel:

 Johann Christoph Hüsemann (* 1702; † nach 1769), Vater von
 Johann Ferdinand Hüsemann (* 1743; † unbekannt), Vater von
 Johann Friedrich Ernst Hüsemann (im 18./19. Jahrhundert)

Siehe auch:
 Husemann